|-
| 17801 Zelkowitz ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17802 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17803 Barish ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17804 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17805 Švestka ||  || 30 martie 1998 || Kleť || , 
|-
| 17806 Adolfborn ||  || 31 martie 1998 ||  || 
|-
| 17807 Ericpearce ||  || 19 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17808 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17809 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17810 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17811 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17812 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17813 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17814 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17815 Kulawik ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17816 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17817 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17818 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17819 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17820 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17821 Bölsche ||  || 31 martie 1998 ||  || , 
|-
| 17822 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17823 Bartels || 1998 GA || 1 aprilie 1998 || Oaxaca || 
|-
| 17824 - || 1998 GF || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17825 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17826 Normanwisdom ||  || 3 aprilie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 17827 - || 1998 HW || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17828 - ||  || 22 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 17829 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17830 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17831 Ussery ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17832 Pitman ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17833 - ||  || 23 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17834 - ||  || 25 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 17835 Anoelsuri ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17836 Canup ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17837 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17838 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17839 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17840 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17841 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17842 Jorgegarcia ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17843 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17844 Judson ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17845 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17846 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17847 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17848 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17849 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17850 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17851 Kaler || 1998 JK || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17852 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17853 Ronaldsayer ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17854 - ||  || 5 mai 1998 ||  || 
|-
| 17855 Geffert || 1998 KK || 19 mai 1998 ||  || 
|-
| 17856 Gomes ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17857 Hsieh ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17858 Beaugé ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17859 Galinaryabova ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17860 Roig ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17861 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17862 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17863 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17864 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17865 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17866 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17867 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17868 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17869 Descamps ||  || 20 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 17870 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17871 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17872 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 17873 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 17874 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17875 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17876 - ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 17877 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17878 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 17879 Robutel ||  || 22 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 17880 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17881 Radmall ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17882 Thielemann ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17883 Scobuchanan ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17884 Jeffthompson ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17885 Brianbeyt ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17886 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17887 - ||  || 17 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 17888 - ||  || 21 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17889 Liechty ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17890 - ||  || 20 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17891 Buraliforti || 1999 EA || 6 martie 1999 ||  || 
|-
| 17892 Morecambewise ||  || 15 martie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 17893 Arlot || 1999 FO || 17 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 17894 - || 1999 FP || 17 martie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 17895 - ||  || 17 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17896 - ||  || 17 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17897 Gallardo ||  || 19 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17898 Scottsheppard ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17899 Mariacristina ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17900 Leiferman ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-